Huehuetenango (departement), een departement van Guatemala
Huehuetenango (stad), de hoofdstad van het departement